— японский топоним и название:

千曲 
  — город в Японии, в префектуре Нагано
   — название реки Синано в префектуре Нагано

筑摩 
  — японский тяжёлый крейсер времён Второй Мировой войны, названный в честь реки Тикума
  — тип лёгких крейсеров японского императорского флота времён Первой мировой войны
   — японское издательство